Driekoningen, een christelijke feestdag
 Driekoningenavond (toneelstuk), een toneelstuk van William Shakespeare
 Driekoningenavond (1972), een Belgische tv-film van Martin Van Zundert
 Driekoningenavond (1973), een Belgische tv-film met o.a. Jo De Meyere